Marauder peut faire référence à plusieurs significations, notamment :

En aéronautique 
 Le Martin B-26 Marauder est un bombardier moyen à hélices américain utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale produit par la firme Martin.
 Le Martin XB-33 est un projet de bombardier américain, dérivé du B-26 Marauder.

En automobile 
 Le Marauder est un véhicule blindé sud-africain.

Dans la bande dessinée 
 Le Maraudeur masqué (Masked Marauder) est un personnage fictif de l'univers Marvel Comics.
 Le maraudeur est une bande dessinée éditée par Dargaud .

En linguistique 
 Marauder est un mot anglais ainsi qu'un verbe français.

En musique 
 La Gibson Marauder (Gibson M1) est une guitare électrique, produite par la marque Gibson.
 Marauder est un album concert du groupe de rock Magnum de 1980.
 Marauder est un album du groupe de rock sudiste/hard rock américain Blackfoot sorti en 1981.
 Marauder est un album du groupe Interpol publié en 2018.

Jeux vidéo 
 Marauder est un jeu vidéo de labyrinthe pour Apple II puis porté sur Atari 8-bit et sur Atari VCS, sorti en 1982.
 Marauder est un jeu vidéo pour Amstrad CPC.
 Marauder est une voiture dans le jeu Supersonic Acrobatic Rocket-Powered Battle-Cars et en tant que contenu téléchargeable additionnel dans la suite, Rocket League.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de titre